Мирза Гулам Ахмад (1835—1908), религиозный деятель из Индии, основатель Ахмадийской Мусульманской Общины. Он утверждал, что является «Mуджаддидом» (Божественным реформатором) 14-го исламского столетия, Обещанным Мессией (Вторым пришествие Христа), и Имамом Махди ожидаемым мусульманами перед концом света.

Мирза Гулам Ахмад написал более девяноста книг, многие из которых имеют сотни страниц. Его произведения содержат в себе как прозу, так и поэзию на трёх разных языках — урду, арабский и персидский. Его труды содержат экспозиции и объяснение исламского учения, зачастую в его переосмысленном образе. В его произведениях рассматривается широкий спектр таких предметов, как мистика и запутанные вопросы Исламской теологии. В его произведениях всегда фигурирует Священный Коран, который даёт новые смыслы для различных идей. Многие его книги несут полемический и апологетический тон в пользу Ислама. Несколько его книг получили международное распространение ещё при его жизни. Его эссе под названием «Философия исламских учений», изначально было представлено на конференции великих религий, состоявшейся в Лахоре в декабре 1896 года. Впоследствии оно было опубликовано в виде книги, которая была хорошо принята со стороны различных интеллектуалов в числе которых был русский писатель Лев Толстой.
Его произведения были собраны под руководством Мирзы Насира Ахмада, третьего халифа Ахмадийского движения в Исламе. Большинство его трудов были собраны в двадцати трех томах, известных как «Рухани Хазаин» («Духовные Сокровища»), включающие в себя его книги, брошюры, и различные периодические издания. Его анонсы и объявления были собраны в сборнике «Maджмуа Ищтихарат» (подборка анонсов). На английский и на другие языки переведено лишь несколько его книг. Его письма были изданы в трёх томах и известны как «Maктубатэ Ахмад». Его полные изречения были собраны в 5 томах, известных как «Maльфузат».

Список книг

Примечания 

Ахмадийская литература
Мирза Гулам